En l'honneur de Georges Guynemer (1894-1917), l'un des plus célèbres pilotes d'avion français pendant la Première Guerre mondiale et mort au combat, la plupart des grandes villes et de nombreuses communes françaises ont donné son nom à une voie publique :
 rue Guynemer à Paris, dans le , le long du jardin du Luxembourg ;
 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux ;
 rue Guynemer à Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon (), Marseille, Montpellier, Rennes, Strasbourg…

On trouve également le nom complet de Georges Guynemer (par exemple à Bourg-en-Bresse, Chambéry, Douai,  Nantes, Rouen, Toulouse ou Valence) ou de Capitaine Guynemer (par exemple à Brest, Le Mans, Nancy, Pau et Tourcoing).

Caen possède une avenue Capitaine-Georges-Guynemer et Nice une place Guynemer.